Ангами — народ группы нага, обитающий на территории индийского штата Нагаленд в округе Кохима. Говорят на языке ангами тибето-бирманской подсемьи сино-тибетской языковой семьи. Основное традиционное занятие — ручное подсечно-огневое земледелие, а также возделывание заливного риса на террасированных полях. Традиционно характеризовались слабовыраженными политической централизацией и социальная стратификацией, при заметном имущественном расслоении. Семьи преимущественно малые. Дом наследуется по принципу ультимогенитуры (то есть достается младшему сыну). Традиционные верования — земледельческие культы, культ камней. Также распространено христианство.

Литература 
 Коротаев А. В. Сведения о народах, данные по которым использованы в монографии // Мердок Дж. П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. С. 439.
 Маретина С. А. Нага // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.363-364.

Ссылки 
 

Народы Индии
Нага
Население Нагаленда